Estrada do Camboatá é um importante logradouro da cidade do Rio de Janeiro, localizado entre os bairros de Costa Barros, Guadalupe e Deodoro. É cortada pela Avenida Brasil.

E neste logradouro que se situa o Guadalupe Shopping, além do Parque das Vizinhanças Dias Gomes (conhecido como Piscinão de Deodoro) onde era o antigo Terminal Rodoviário de Deodoro e de uma base militar responsável pelo formação de militares para operações especiais, denominado Centro de Instrução de Operações Especiais. 

É conhecida por ter sido o local da execução de Elza Fernandes.

Estrada Camboatá